Ponor puede referirse a:

 Ponor es una apertura natural en la superficie en paisajes karstificados de rocas calcáreas o dolomías.

 Ponor, Alba, es una municipalidad en Rumania.

 Cătălina Ponor es una gimnasta rumana.